

Geografia 
 Fukuoka, città giapponese situata sull'isola di Kyūshū
 Prefettura di Fukuoka, prefettura del giappone

Persone 
 Masanobu Fukuoka, botanico e ideatore dell'omonimo sistema di agricoltura
 Kayoko Fukuoka, ex tennista giapponese
 Kenki Fukuoka, rugbista giapponese

Altro 
 8159 Fukuoka, asteroide della fascia principale